Фрумин (Фрумина) — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:

 Фрумин, Борис Моисеевич (род. 1947) — американский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и педагог.
 Фрумин, Илья Осипович (1876—1945) — хирург-травматолог, профессор.
 Фрумин, Исак Давидович (род. 1957) — российский учёный в области теории образования, профессор НИУ ВШЭ.

 Фрумина, Дина Михайловна (1914—2005) — советский и украинский художник.

См. также